Julius Johansen (Blovstrød, 13 de setembro de 1999) é um desportista dinamarquês que compete no ciclismo nas modalidades de pista, especialista nas provas de perseguição por equipas e omnium, e rota.

Ganhou três medalhas no Campeonato Mundial de Ciclismo em Pista entre os anos 2018 e 2020, e duas medalhas no Campeonato Europeu de Ciclismo em Pista, ouro em 2019 e prata em 2017.

Medalheiro internacional

Palmarés

Estrada
2017
 Campeonato do Mundo em Estrada Junior  

2018
 Tour de Olympia, mais 1 etapa

Equipas 
 Team ColoQuick (2018-2019)
 Uno-X Norwegian Development Team (2020-)

Referências

Ligações externas 

 

Ciclistas da Dinamarca
Ciclistas de pista da Dinamarca
Campeões mundiais de ciclismo em pista